Siosjoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Siosjoki (vattendrag, lat 68,32, long 23,97), Lappland, 
 Siosjoki (vattendrag, lat 68,13, long 23,63), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar